Thomas von dem Knesebeck ist der Name folgender Personen:

* Thomas von dem Knesebeck (1559–1625) (1559–1625), brandenburgischer Staatsmann
 Thomas von dem Knesebeck (1594–1658) (1594–1658), brandenburgischer Staatsmann
 Thomas von dem Knesebeck (1628–1689) (1628–1689), brandenburgischer Staatsmann